Сэр Роберт Кер Портер (1777—1842) — английский , ,  и , продолжительное время живший и работавший в России.

Биография 

Роберт Кер Портер родился в 1777 году в английском городе Дареме в семье офицера. Отец Портера скончался в  1779 году. 

В 1790 году, по протекции Бенджамина Уэста, поступил в Королевскую Академию живописи, где показал большие успехи, и уже в 1792 году написал по заказу несколько картин для церквей и ряда правительственных учреждений. В 1792 году за рисунок «Эндорская ведьма» он получил серебряную палитру от Королевского общества искусств.

В 1800 году написал панораму «Storming in Seringapatam», «Defeat of the French at the Devil’s Bridge, Mont St. Gothard by Souvarrow» (1804 год) и другие работы, выставлявшиеся им в «Лицеуме».

В 1803 году Портер поступил на военную службу, но уже в 1804 году покинул её, уехав в Санкт-Петербург, где получил звание придворного исторического живописца. В Петербурге Портер исполнил большую картину «Основание Кронштадта Петром Великим» для зала в Главном адмиралтействе.

Покинув Россию в 1805 году, он путешествовал по Финляндии и Швеции, описав свои странствования в книге «Travelling Sketches in Russia and Sweden during the years 1805—1808» (2 тома с иллюстрациями автора); затем ездил в Португалию и Испанию с экспедицией Мура и вскоре также издал описание своего путешествия (1809).

В 1811 году Роберт Кер Портер снова приехал в Россию и 7 февраля 1812 года женился на дочери генерал-поручика князя Фёдора Фёдоровича Щербатова, княжне Марии Фёдоровне (1780—1827), с которой познакомился ещё в 1804 году, но обвенчаться с которой ему тогда не удалось.

Став очевидцем событий Отечественной войны 1812 года, он издал в 1818 году книгу под заглавием «A Narrative of the Campaign in Russia during the year 1812» (Лондон, 1818; 2-е изд. — Лондон, 1814, с портретом князя М. Л. Кутузова; на немецком языке: Der Russische Feldzug im Jahr 1812. — Leipzig, 1815).

В 1813 году Портер снова вернулся на родину, но вскоре предпринял большое путешествие по Кавказу и Персии, которое описал в книге «Travels in Greorgia, Persia, Armenia, Ancient Babylonia, 1817—1820 г.», 2 т., 1822 г. (извлечения из этого сочинения были напечатаны в журнале «Сын отечества»). 

В 1826 году он был назначен британским консулом в Венесуэлу, где провел 15 лет; затем вернулся в Россию, к дочери, Марии Романовне, бывшей замужем (с 1837 года) за Петром Евграфовичем Кикиным.

Роберт Кер Портер скончался  года в Санкт-Петербурге и был погребён рядом с женой на Смоленском лютеранском кладбище.

Могила сохранилась. Надпись на надгробии гласит: «Здесь покоится прах сэра Роберта Кэр ПОРТЕРА известного английского путешественника, которым восхищаются повсюду в мире за его выдающиеся способности, и повсеместно любят за его добродетель христианскую. Почитайте эту могилу, поскольку она образует кладбище для чужестранцев в отдаленной стране. Родился 14 Апреля 1782. Умер 22 Апреля 1842».

Оставил после себя множество картин и рисунков, среди которых несколько портретов русских дипломатов.

Примечания

Литература 

 
 Петербургский некрополь. Т. 2. — С. 582. 
 Новик А. Панорама как форма исторической живописи: новые материалы к истории российской экспозиции панорамы Р.-К. Портера «Победа русской армии под командованием Суворова над французами…»  // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 10 / Под ред. А. В. Захаровой, С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой. — М.: МГУ имени М. В. Ломоносова / СПб.: НП-Принт, 2020. С. 373—350.

Ссылки 
 Porter Family Collection at the Kenneth Spencer Research Library  at the University of Kansas.

Английские писатели
Исторические художники Великобритании
Похороненные на Смоленском лютеранском кладбище